Cambridge City kan syfta på:

 Cambridge City, Indiana – en kommun (town) i Indiana i USA
 Cambridge City FC – en engelsk fotbollsklubb i Cambridge